Suat Kaya est un footballeur turc à la retraite né le 26 août 1967 a Istanbul.

Palmarès joueur 

 1 fois vainqueur de la Supercoupe d'Europe avec Galatasaray SK en 2000.
 1 fois vainqueur de la Coupe de l'UEFA avec Galatasaray SK en 2000.
 8 fois champion de Turquie avec Galatasaray SK en 1987, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2002.
 4 fois vainqueur de la Coupe de Turquie avec Galatasaray SK en 1993, 1996, 1999 et 2000.
 3 fois vainqueur de la Supercoupe de Turquie avec Galatasaray SK en 1993, 1996 et 1997.
 1 fois vainqueur de la Coupe du Premier Ministre avec Galatasaray SK en 1995.

Statistiques détaillées

Références

Liens externes 
 

Naissance en août 1967
Naissance à Istanbul
Footballeur international turc
Joueur du Konyaspor
Joueur du Galatasaray SK